Mateus (evangelista) — um dos doze apóstolos (talmidim) de Jesus (Yeshua), autor de um dos evangelhos, também conhecido por L'vi, cujo nome comumente vertido em português por Mateus.
 Matias (apóstolo) — um dos dos candidatos à substituição de Judas Iscariotes (Y'hudah de K'riot) como emissário de Yeshua (), chamado Matias em português.
 Matatias — duas personagens históricas chamadas em português de Matatias.

Desambiguações de antropônimos